

Жгув — місто в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Жґув — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Жґув — гміна в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Жґув — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Жгув